Леписта:
 Леписта — река в Карелии;
 Леписта — род грибов семейства Рядовковых.